Marie-Élaine Thibert — дебютный альбом квебекской певицы Мари-Элен Тибер, выпущенный 30 марта 2004 компанией Musicor Records.

Список композиций

Альбом 

Через год после окончания первого сезона квебекского музыкального реального шоу Star Académie и успеха диска Star Académie 2003 Мари-Элен Тибер выпустила первый сольный альбом.

Среди авторов песен были Стефан Вен, Роже Табра, Дж. Каплер (Робер Гольдман) и один из кумиров её юности, Марио Пельша, предложивший для альбома несколько текстов. Бум Дежарден специально написал для Тибер дуэт Encore une fois. Кроме этого, в состав альбома вошли две песни Жака Бреля: La quête, с которой певица выступала на телевидении, и Quand on n'a que l'amour, исполненная в 2003 году дуэтом с Селин Дион в Лас-Вегасе.

Альбом имел большой успех в Квебеке, где разошёлся тиражом более 300 000 копий и стал трижды платиновым, причём 66 000 копий были проданы в первую неделю. В течение двух недель он занимал первую позицию в национальном топ-листе. В октябре Тибер начала концертный тур по провинции, состоявший из ста выступлений, проходивших с аншлагом.

В 2004 году Marie-Élaine Thibert получил премию Феликс в категории лучших продаж, а сама певица в 2004 и 2005 годах была признана исполнительницей года.

В апреле 2005 диск был награждён премией Джуно как франкофонный альбом года, а сама певица номинировалась в категории фан-выбор Джуно.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Альбомы Канады
Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы на французском языке